El término chontal (Del Nahuatl Chontalli "Extraño") es usado para referirse a etnias y lenguas "bárbaras" o extranjeras desde su perspectiva que aparece referida a varios lugares, pueblos y lenguas de Mesoamérica. En concreto el nombre puede referirse a:

 Chontales de Oaxaca, pueblos que hablan una lengua de la familia tequistlateca.
 Chontales de Tabasco, pueblo que habla una lengua la familia mayense.
 Idioma chontal de Oaxaca, hablado por los chontales de Oaxaca.
 Idioma chontal de Tabasco, hablado por los chontales de Tabasco.
 Idioma chontal de Guerrero, lengua no clasificada hablada en el estado de Guerrero.

 El Departamento de Chontales en Nicaragua.